Leòcrit d'Atenes, militar atenenc 
 Leòcrit, general de Farnaces, rei del Pont.